Chippewa County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Chippewa County (Michigan)
 Chippewa County (Minnesota)
 Chippewa County (Wisconsin)